Molekulska formula -{C20H23N7O7}- se može odnositi na:
 Folinska kiselina
 10-Formiltetrahidrofolat